Сусолово — название нескольких населённых пунктов.

 Сусолово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сусолово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Сусолово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Сусолово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

См. также 
 Сусол